

Отрадненське сільське поселення — сільське поселення, Вяземський район, Хабаровський край
 Отрадненське сільське поселення — сільське поселення, Чамзінський район, Мордовія